Пиједра Болуда има више значења:

 Пиједра Болуда (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Болуда (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Болуда (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику